E-Kennzeichen steht für:
 ECE-Prüfzeichen, Kennzeichnung von genehmigungspflichtigen Bauteilen an Kraftfahrzeugen
 Kfz-Kennzeichen für Elektrofahrzeuge in Deutschland, siehe Kfz-Kennzeichen
EWG-Zeichen, Kennzeichnung zur Einhaltung der EU-Fertigpackungsrichtlinie